The Bargain – cortometraggio del 1912 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 The Bargain – film del 1914 diretto da Reginald Barker
 The Bargain – film del 1921 diretto da Henry Edwards
 The Bargain – film del 1931 diretto da Robert Milton